Хинсо-де-Лимия (и )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лимия. Занимает площадь 132,67 км². Население 10245 человек (на 2010 год).

Галерея

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе